The Blaze ist:
 ein Vorläufer-Unternehmen von Blaze Media, US-amerikanisches Medienunternehmen
 der Spitzname von Carol Blazejowski (* 1956), US-amerikanische Basketballspielerin und Sportmanagerin
 The Blaze (Band), französisches Musikduo

Siehe auch:
 Blaze